Преса Сан Хуан има више значења:

 Преса Сан Хуан (Атизапан де Зарагоза), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Преса Сан Хуан (Таретан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику